Pardalos ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Pardalos (* 1973), san-marinesische Juristin
 Panos M. Pardalos (* 1954), griechischer Mathematiker